Kršćanstvo je osnovna i jedina vjera u Vatikanu.

Povijest
Na prostor Vatikana kršćanstvo se proširilo u prvim stoljećima svog postojanja. Vatikan je država katoličkog poglavara, rimskog pape.

Galerija

Izvori 

Vatikan
Vatikan